Реанимация ( — приставка, выражающая: возобновление, повторность +  — дающий жизнь) — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы. Термин введен В.А. Неговским.

В медицине 
 Сердечно-лёгочная реанимация (реанимационные мероприятия) — комплекс неотложных мероприятий, включающих непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с целью поддержания минимального кровообращения и защиты головного мозга человека до момента восстановления эффективного самостоятельного кровообращения. Заканчивается биологической смертью или интенсивной терапией.
В качестве жаргонизма или на бытовом уровне слово «реанимация» часто используется в отношении:
 Отделений реанимации и интенсивной терапии (например, перевели в реанимацию)
 Специализированных бригад скорой медицинской помощи (например, на аварию выехала реанимация)

В культуре 
 «Реанимация» — американский телевизионный сериал
 «Реанимация» — украинская хеви-метал группа
 «Реанимация» — альбом панк-рок группы «Гражданская оборона».
 «Reanimation» — альбом ремиксов американской нью-метал группы Linkin Park (2002)